Pertanyent a l'Aràbia Saudita, regne del sud-oest d'Àsia que ocupa la major part de la península d'Aràbia.
 Membre de la Casa de Saüd, dinastia a la qual pertany la família reial de l'Aràbia Saudita.